Rio Jurubatuba - curso d'água que cruza a região metropolitana de São Paulo. 
 Campo Grande (distrito de São Paulo) - região do centro-sul da cidade de São Paulo. 
 Estação Jurubatuba - estação ferroviária de trens urbanos da cidade de São Paulo. 
 Forte de Jurubatuba - forte localizado no município de Praia Grande, São Paulo.